Кубы́шка — сосуд для монет, характерными признаками которого являются широкие бока. Синоним копилки, в прямом или переносном смысле.
 Кубышка — род водяных растений с плавающими округлыми листьями из семейства Кувшинковые.
 Кубышка — капсула, создаваемая в грунте особыми выделениями прямокрылых насекомых надсемейства Саранчовых и предназначенная для предохранения их яиц.
 Кубышка (прост.) — толстая, упитанная женщина (например, Кубышка и Худышка — сводные сёстры Золушки в одноимённом балете С. С. Прокофьева).
 Кубышка, столб-кубышка — редкий элемент древнерусской архитектуры.
 «Кубышка» () — сочинение античного комедиографа Плавта в переводе Петровского в «Журнале Мин-ва народного просвещения», 1888; в переводе Фета — «Горшок», М., 1891.
 Кубышка — толстенькая малышка, жительница Зелёного города, персонаж повести «Приключения Незнайки и его друзей» Н. Н. Носова.